Die internationale Cricket-Saison 2022/23 findet zwischen September 2022 und April 2023 statt. Als Wintersaison tragen vorwiegend die Mannschaften aus Südasien, der Karibik und Ozeanien ihre Heimspiele aus. Die ausgetragenen Tests der internationalen Touren bildeten die Grundlage für die ICC Test Championship. Die ODI bildeten den Grundstock für die ICC ODI Championship und die Twenty20-Spiele für die ICC T20I Championship. Höhepunkte der Saison ist die Austragung des ICC Men’s T20 World Cup 2022 und des ICC Women’s T20 World Cup 2023.

Ereignisse 
Im Juli 2022 gab der südafrikanische Verband bekannt, die für Januar geplante ODI-Serie bei der Tour in Australien nicht zu bestreiten. Hintergrund war, dass man damit der heimischen Twenty20-Liga mehr Raum geben wollte.

Überblick

Internationale Touren

Internationale Turniere

Internationale Touren (Frauen)

Internationale Turniere (Frauen)

Nationale Meisterschaften 
Aufgeführt sind die nationalen Meisterschaften der Full Member des ICC.

Nationale Meisterschaften (Frauen)

Weblinks 
 Übersicht auf Cricinfo

Einzelnachweise